Theodor Kirsten ist der Name folgender Personen:

* Theodor Kirsten (Fotograf) (Ernst Theodor Kirsten; 1849–1932), deutscher Fotograf 
 Theodor Kirsten (Lithograph) (1868–??), deutscher Lithograph und Unternehmer 

Siehe auch:
 Theodor Kristen (1888–1976), deutscher Bauingenieur